Die Damallsvenskan 2016 war die 29. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 16. April und dem 5. November 2016 statt. Meister wurde der Linköpings FC, der zum zweiten Mal die schwedische Meisterschaft gewinnen konnte. Torschützenkönigin wurde die Dänin Pernille Harder vom Meister Linköpings FC mit 23 Saisontoren. Die Abstiegsplätze belegten Umeå IK und Mallbackens IF. Aus der zweitklassigen Elitettan stiegen IF Limhamn Bunkeflo und Hammarby IF auf.

Tabelle

Torschützinnenliste 

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2016